Елізе Мертенс була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Міхаелу Бузернеску з рахунком 6–1, 4–6, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Одиночний розряд
Hobart International